Деклара́ция 22 ию́ня 1941 го́да была сделана послом Нацистской Германии в СССР Вернером фон дер Шуленбургом Народному комиссару иностранных дел СССР В. М. Молотову и являлась фактическим объявлением войны Германией СССР, хотя в заявлении эти слова отсутствовали, а военные действия уже шли в течение нескольких часов.

Предшествующие обстоятельства 

18 июня 1941 года некоторые соединения приграничных военных округов СССР были приведены в полную боеготовность. В период с 13 по 15 июня в западные округа были отправлены директивы НКО и ГШ («Для повышения боевой готовности…») о начале выдвижения частей первого и второго эшелонов к границе под видом «учений». Стрелковые части округов первого эшелона, согласно этим директивам, должны были занимать оборону в 5—10 км от границы; части второго эшелона, стрелковые и механизированные корпуса, должны были занять оборону в 30—40 км от границы.

На севере Балтики вечером 21 июня немцы начали осуществление плана «Барбаросса», выставив неподалёку от финских портов два больших минных поля в Финском заливе. Эти минные поля, в конечном счёте, смогли запереть советский Балтийский флот в восточной части Финского залива.

В 3:06 ночи 22 июня Начальник штаба Черноморского флота контр-адмирал Иван Елисеев отдал приказ открыть огонь по германским самолётам, которые глубоко вторглись в воздушное пространство СССР. Этот приказ вошёл в историю как самый первый боевой приказ дать отпор напавшим на СССР немецким войскам.

В 3:07 Г. К. Жуков получил первое сообщение о начале боевых действий.

Заявление посла Германии 
Шуленбург сделал заявление, содержание которого сводилось к тому, что советское правительство якобы проводило подрывную политику в Германии и в оккупированных ею странах, проводило внешнюю политику, направленную против Германии, и сосредоточило у своих границ войска в полной боеготовности. Это заявление было сделано в 5:30 утра (как и было сказано в выступлении Молотова по радио в тот же день), это время подтверждается документами. Однако, по словам писателя Ф. Чуева, беседовавшего на эту тему с Молотовым в 1969—1974 гг., Молотов говорил ему про другое время — между 2:30 и 3:00 утра.

Запись беседы Молотова и Шуленбурга была рассекречена и опубликована в 1990-е годы (АВП РФ. Ф. 06. Оп. 3. П. 1. Д. 5. Лл. 12-15.). К 70-летию Победы пересказ визита Шуленбурга из дневника наркома иностранных дел СССР Молотова был выложен на сайте Архива МИД РФ, где время начала беседы было зафиксировано в 5:30. Таким образом, в выступлении по радио в тот день Молотов назвал правильное время, а через 30 лет Молотов (которому было уже за 80), если действительно говорил Феликсу Чуеву про 2:30—3:00 утра, то ошибался. А само заявление было сделано Шуленбургом от 6:00 до 6:30 то есть, через 2-2,5 часа после начала немцами боевых действий.

Текст документа 
ТЕЛЕГРАММА МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ГЕРМАНИИ И. ФОН РИББЕНТРОПА ПОСЛУ В СССР Ф. ШУЛЕНБУРГУ 21 июня 1941 г.

Срочно!

Государственная тайна!

По радио!

Послу лично!

1. По получении этой телеграммы все зашифрованные материалы должны быть уничтожены. Радио должно быть выведено из строя.
2. Прошу Вас немедленно информировать господина Молотова о том, что у Вас есть для него срочное сообщение и что Вы поэтому хотели бы немедленно посетить его. Затем, пожалуйста, сделайте господину Молотову следующее заявление:

«Советский полпред в Берлине получает в этот час от имперского министра иностранных дел меморандум с подробным перечислением фактов, кратко суммированных ниже:
I. В 1939 г. имперское правительство, отбросив в сторону серьезные препятствия, являющиеся следствием противоречий между национал-социализмом и большевизмом, попыталось найти с Советской Россией взаимопонимание. По договорам от 23 августа и 28 сентября 1939 г. правительство рейха осуществило общую переориентацию своей политики в отношении СССР и с тех пор занимало по отношению к Советскому Союзу дружественную позицию. Эта политика доброй воли принесла Советскому Союзу огромные выгоды в области внешней политики.

Имперское правительство поэтому чувствовало себя вправе предположить, что с тех пор обе нации, уважая государственные системы друг друга, не вмешиваясь во внутренние дела другой стороны, будут иметь хорошие, прочные добрососедские отношения. К сожалению, вскоре стало очевидным, что имперское правительство в своих предположениях полностью ошиблось.

II. Вскоре после заключения германо-русских договоров возобновил свою подрывную деятельность против Германии Коминтерн с участием официальных советских представителей, оказывающих ему поддержку. В крупных масштабах проводился открытый саботаж, террор и связанный с подготовкой войны шпионаж политического и экономического характера. Во всех странах, граничащих с Германией, и на территориях, оккупированных германскими войсками, поощрялись антигерманские настроения, а попытки Германии учредить стабильный порядок в Европе вызывали сопротивление. Советский начальник штаба предложил Югославии оружие против Германии, что доказано документами, обнаруженными в Белграде. Декларации, сделанные СССР в связи с заключением договоров с Германией относительно намерений сотрудничать с Германией, оказываются, таким образом, продуманным введением в заблуждение и обманом, а само заключение договоров — тактическим маневром для получения соглашений, выгодных только для России. Ведущим принципом оставалось проникновение в небольшевистские страны с целью их деморализовать, а в подходящее время и сокрушать.

III. В дипломатической и военной сферах, как стало очевидно, СССР, вопреки сделанным по заключении договоров декларациям о том, что он не желает большевизировать и аннексировать страны, входящие в его сферы интересов, имел целью расширение своего военного могущества в западном направлении везде, где это только казалось возможным, и проводил дальнейшую большевизацию Европы. Действия СССР против Прибалтийских государств, Финляндии и Румынии, где советские притязания распространились даже на Буковину, продемонстрировали это достаточно ясно. Оккупация и большевизация Советским Союзом предоставленных ему сфер интересов являются прямым нарушением московских соглашений, хотя имперское правительство в течение какого-то времени и смотрело на это сквозь пальцы.

IV. Когда Германия с помощью Венского арбитража от 30 августа 1940 г. урегулировала кризис в Юго-Восточной Европе, явившийся следствием действий СССР против Румынии, Советский Союз выразил протест и занялся интенсивными военными приготовлениями во всех сферах. Новые попытки Германии достигнуть взаимопонимания, нашедшие отражение в обмене письмами между имперским министром иностранных дел и господином Сталиным и в приглашении господина Молотова в Берлин, лишь привели к новым требованиям со стороны Советского Союза, таким, как советские гарантии Болгарии, установление в Проливах баз для советских наземных и военно-морских сил, полное поглощение Финляндии. Это не могло быть допущено Германией. Впоследствии антигерманская направленность политики СССР становилась все более очевидной. Предупреждение, сделанное Германии в связи с оккупацией ею Болгарии, и заявление, сделанное Болгарии после вступления германских войск, явно враждебное по своей природе, в этой связи были столь же значимы, как и обещания, данные Советским Союзом Турции в марте 1941 г. защитить турецкий тыл в случае вступления Турции в войну на Балканах.

V. С заключением советско-югославского договора о дружбе от 5 апреля этого года, укрепившего тыл белградских заговорщиков, СССР присоединился к общему англо-югославо-греческому фронту, направленному против Германии. В то же самое время он пытался сблизиться с Румынией для того, чтобы склонить эту страну к разрыву с Германией. Лишь быстрые германские победы привели к краху англо-русских планов выступления против германских войск в Румынии и Болгарии.

VI. Эта политика сопровождалась постоянно растущей концентрацией всех имеющихся в наличии русских войск на всем фронте — от Балтийского моря до Черного, против чего лишь несколько позже германская сторона приняла ответные меры. С начала этого года возрастает угроза непосредственно территории рейха. Полученные в последние несколько дней сообщения не оставляют сомнений в агрессивном характере этих русских концентраций и дополняют картину крайне напряженной военной ситуации. В дополнение к этому из Англии поступают сообщения, что ведутся переговоры с послом Криппсом об еще более близком политическом и военном сотрудничестве между Англией и Советским Союзом.

Суммируя вышесказанное, имперское правительство заявляет, что Советское правительство вопреки взятым на себя обязательствам:
1) не только продолжало, но и усилило свои попытки подорвать Германию и Европу;
2) вело все более и более антигерманскую политику;
3) сосредоточило на германской границе все свои войска в полной боевой готовности. Таким образом, Советское правительство нарушило договоры с Германией и намерено с тыла атаковать Германию, в то время как она борется за свое существование. Фюрер поэтому приказал германским вооруженным силам противостоять этой угрозе всеми имеющимися в их распоряжении средствами».

Конец декларации.

Прошу Вас не вступать ни в какие обсуждения этого сообщения. Ответственность за безопасность сотрудников германского посольства лежит на Правительстве Советской России.

РИББЕНТРОП

Вместе с нотой Шуленбург вручил Молотову комплект документов, идентичный тем, которые Риббентроп параллельно выдал советскому послу Владимиру Деканозову в Берлине.

В 12:15 дня по московскому времени с радиообращением к нации о начале войны с Германией выступил Нарком иностранных дел Вячеслав Молотов, закончив свою речь фразой: «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами».

.

См. также 
 Советско-германский обмен интернированными

Примечания 

Объявление войны
1941 год в Германии
1941 год в СССР
Российско-германские отношения